Неа́н-сюр-Іве́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 50 км на захід від Ренна, 55 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 439 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1000,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Неан-сюр-Івель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Неан-сюр-Івель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан